Тертишник Володимир Митрофанович ( 4 липня 1953) — український правник, доктор юридичних наук, професор.
 Тертишник Софія Михайлівна — українська радянська діячка.

Українські прізвища